Der Angthong Football Club () ist ein thailändischer Fußballverein aus Angthong, der in der Thai League 3 (Western Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Vereinsgeschichte 
Der Verein wurde 2010 gegründet. Er spielte bis zum Aufstieg 2014 in die Thai Premier League Division 1 von 2010 bis 2013 in der dritten Liga, der Regional League Division 2. Hier spielte man in der Region Central/East. 2014 wechselte man die Region und spielte in der Region Central/West. Von 2014 bis 2018 spielte man in der zweiten Liga. 2018 belegte man einen 18. Platz und man musste wieder den Weg in die Drittklassigkeit antregen.

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Ang Thong Province Stadium () aus. Bei dem Stadion handelt es sich um ein Mehrzweckstadion mit einem Fassungsvermögen von 6000 Zuschauern. Eigentümer des Stadions ist die Angthong Administrative Organisation.

Spielstätten seit 2010

Erfolge 
 Regional League Division 2 – Central/West: 2013

Spieler 
Stand: 15. Dezember 2020

Ehemalige Spieler

Trainer

Saisonplatzierung

Beste Torschützen ab 2014

Sponsoren

Einzelnachweise / Erläuterungen

Weblinks 
 
 
 
 Angthong FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Angthong FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Angthong FC bei facebook.com

Angthong, FC
Gegründet 2010
Sport (Ang Thong)